Alexei Jewgenjewitsch Sawtschenko (russisch , englisch ) ist der Name folgender Personen:
* Alexei Jewgenjewitsch Sawtschenko (Fußballspieler)  (* 1975), russischer Fußballspieler
 Alexei Sawtschenko (Eishockeyspieler)  (* 1983), kasachischer Eishockeyspieler